Lilla Avtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Avtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Avtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,

Se även
Avtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn